Estação Trindade (Metro do Porto) — estação do Metro do Porto
Estação Ferroviária de Porto-Trindade — antiga gare ferroviária substituída pela Estação Trindade do Metro do Porto

Desambiguações de estações